Il distretto della Lapponia Montana (Tunturi-Lapin seutukunta) è uno dei distretti della Finlandia. È geograficamente locato nella provincia della Lapponia, e nella regione della Lapponia. Il distretto è composto da cinque comuni e il numero della classificazione NUTS (NUTS-4) e LAU (LAU-1) è 196.

La superficie del distretto è di , dei quali 806,94 km² (il 3,78 %) sono ricoperti d'acqua.
Il 30 settembre 2010 la popolazione del distretto era di 14.176 abitanti, con una densità 0,66 ab./km².

Comuni 
  Enontekiö (comune)
  Kittilä (comune)
  Kolari (comune)
  Muonio (comune)

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 
 
 
 

Lapponia montana
Lapponia